Fredrik Vilhelm av Preussen (tyska: Friedrich Wilhelm von Preußen) kan syfta på:

 Fredrik Vilhelm I av Brandenburg (den store kurfursten; 1620–1688), kurfurste av Brandenburg och hertig av Preussen 
 Fredrik Vilhelm I av Preussen (1688–1740), kung av Preussen
 Fredrik Vilhelm II av Preussen (1744–1797), kung av Preussen
 Fredrik Vilhelm III av Preussen (1770–1840), kung av Preussen
 Fredrik Vilhelm IV av Preussen (1795–1861), kung av Preussen